Ruta 29 o Carretera 29 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 29, en la Provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 Ruta Nacional 29.

Estados Unidos 
 Interestatal 29.
 Ruta Estatal de California 29.
 Ruta de Illinois 29.
 Carretera de Nebraska 29.

Uruguay 
 Ruta 29.

Ruta 029